Amerikai Egyesült Államok
 Caribou (Colorado)
 Caribou (Kalifornia)
 Caribou (Maine)
 Caribou (Minnesota)
 Caribou megye (Idaho)
Egyéb
karibu eszkimók
Rénszarvas, Karibu